Estella (Lizarra en basque), municipalité située en Navarre, en Espagne.
 Estella, banlieue de la Ville de Wagga Wagga en Australie.